Армадиљо де лос Инфанте има више значења:

 Општина Армадиљо де лос Инфанте (Сан Луис Потоси), општина у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Армадиљо де лос Инфанте (Армадиљо де лос Инфанте, Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику